Тлалкоспа има више значења:

 Тлалкоспа, Накатулатлако (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тлалкоспа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику